Ilowlja bezieht sich auf:
 Ilowlja (Fluss), einen Nebenfluss des Don in Russland
 Ilowlja (Ort), eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolgograd (Russland)